Niemcy:
 Gräfenberg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Forchheim
 Gräfenberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Forchheim

Osoby:
 Ernst Gräfenberg – niemiecki lekarz

Inne:
 Gräfenberg – góra

Zobacz też:
 Grafenberg